Алекса́ндр Алекса́ндрович Ма́йер:
 Майер, Александр Александрович (1858—1919) — русский генерал-майор флота, литератор.
 Майер, Александр Александрович (род. 1950) — российский политик, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской области.